Дмитровское благочиние:

 Дмитровское благочиние — округ Балашовской епархии.
 Дмитровское благочиние — округ Орловской епархии.
 Дмитровское благочиние — округ Сергиево-Посадской епархии.